Kærgård kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Kærgård (Agerskov Sogn) – en bebyggelse i Agerskov Sogn
 Kærgård (Branderup Sogn) – en landbrugsejendom i Branderup Sogn
 Kærgård (Emmerlev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Emmerlev Sogn
 Kærgård (Havbro Sogn) – en bebyggelse i Havbro Sogn
 Kærgård (Hunderup Sogn) – en tidligere herregård og nuværende landbrugsskole i Hunderup Sogn
 Kærgård (Madum Sogn) – en bebyggelse i Madum Sogn
 Kærgård (Nørre Omme Sogn) – en bebyggelse i Nørre Omme Sogn
 Kærgård (Strellev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Strellev Sogn
 Kærgård (Sønder Lem Sogn) – en bebyggelse i Sønder Lem Sogn
 Kærgård (Sønder Omme Sogn) – en bebyggelse i Sønder Omme Sogn
 Kærgård (Thyregod Sogn) – en bebyggelse i Thyregod Sogn
 Kærgård (Vesterkær Sogn) - en bebyggelse i Vesterkær Sogn
 Kærgård (Ål Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ål Sogn